Autographa sanasoni är en fjärilsart som beskrevs av F. H. Wolley Dod 1910. Autographa sanasoni ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
Nattflyn
sanasoni